Vada bezeichnet:

 Vada (Buddhismus), im Buddhismus eine Schule im Sinne von Lehrtradition
 Vada (Gericht) (auch Wada oder Vadai geschrieben), ein pikanter krapfenartiger Snack aus Südindien

Orte in der antiken Geographie:
 Vada (Gallien), römischer Vicus in Nordgallien, beim heutigen Ort Rossum (Gelderland)
 Vada (Byzacena), Stadt beim Vorgebirge Caput Vada (heute Ras Kapudia), das heutige Chebba in Tunesien
 Titularbistum Vada, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Vada Sabatia, Hafenstadt in Ligurien, das heutige Vado Ligure in Italien
 Vada Volaterrana, Hafenstadt von Volaterrae in Etrurien (Volterra in der Toskana), das heutige
 Vada, ein Ortsteil von Rosignano Marittimo in Italien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vada (Georgia)
 Vada (Kentucky)
 Vada (Missouri)

Siehe auch:
 Wada